Гребенёв — русская фамилия. Известные носители:

 Гребенёв, Андрей Леонидович (1933—1995) — доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАМН,
 
 Гребенев, Сергей Андреевич (род. 1962) — советский и российский учёный-астрофизик.